Катерина Соляр (уроджена Солових, нар. 8 травня 1987, Жовті Води, УССР) — українська журналістка, телеведуча, відеоблогер та радіоведуча.  З 2020 року працює на 24 каналі, Радіо «Максимум», Lux FM .

Біографія 

Закінчила Східноєвропейський університет економіки та менеджменту.

З 2014 по 2015 рік працювала кореспондентом і радіоведучою на 
 «Київ 98 FM».

З 2015 по 2017 роки була журналістом, а згодом телеведучою ранкової програми «Ранок по-київськи».

З 2020 року працює на 24 каналі.  Є ведучою авторського проекту «Підгорає» і «Такі справи», а також співведучою програми «Перехресний допит» . Брала інтерв’ю в Олексія Арестовича, Євгена Чичваркіна, Кіри Рудик, 
Михайла Подоляка та Олексія Гончаренка.

Під час збору підписів Катерина Соляр підписалася проти участі проросійських телеведучих у телемарафоні «Єдиних новин» . 

Окрім роботи на телебаченні, вона веде власний канал на YouTube.

Див. також 
 24 канал

Примітки 

Українські журналістки
Українські телеведучі